

События 
 5 октября  — начались заседания Собора в Констанце.
 1414—1418 — Констанцский собор. Декреты о реформе церкви. Вселенские соборы призваны контролировать папскую власть. Установлены сроки созыва вселенских соборов.
 На церковном соборе в Констанце был арестован чешский реформатор Ян Гус.
 Герцоги Австрии становятся эрцгерцогами.
 1414—1435 — Королева Неаполя Джованна II.

 14 октября — Псковичи «поставиша город» на Опочке над Великою рекою.
 Первое летописное упоминание о Себеже.
 Абхазы разгромили войска Мамиа II Дадиани, оттеснив мингрельцев за Кодор.
 1414 — Правитель Ирана Айал.
 1414—1415 — Правитель Ирана Айланкар.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1414 году
 21 июля — Сикст IV, Римский Папа
 7 ноября — Джами (Абдеррахман Нуреддин-ибн-Ахмед), персидский поэт, учёный и суфий XV века.
 9 ноября — Альбрехт III Ахилл Бранденбургский, курфюрст Бранденбурга с 1470 года (ум. 1486)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1414 году

См. также